

Patronymes 
Wakayama est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Bokusui Wakayama (1885-1928), poète japonais ;
 Tomisaburō Wakayama (1929-1992), acteur japonais.

Toponymes 
 Wakayama, capitale de la préfecture de Wakayama, au Japon

Patronyme japonais